Лакен — деревня в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер).
 Лакен — исторический район на севере Брюсселя.